Dobrun (în , în ) este numele mai multor localități rurale:

 Bosnia și Herțegovina
 Donji Dobrun, sat din comuna Višegrad, Republica Srpska
 Gornji Dobrun, sat din comuna Višegrad, Republica Srpska

 România
 Dobrun, Olt, satul de reședință al comunei Dobrun din județul Olt
 Comuna Dobrun, Olt, comună în județul Olt

 Rusia (regiunea Breansk) 
 Dobrun, raionul Breansk, regiunea Breansk, un sat din raionul Breansk
 Dobrun, raionul Sevsk, regiunea Breansk, o așezare din raionul Sevsk
 Dobrun, raionul Suzemka, regiunea Breansk, un sat (selo) în raionul Suzemka